Cet article recense les églises dédiées à saint Amans.

France

Ariège 
 Église Saint-Amans, Saint-Amans

Aveyron 
 Église Saint-Amans, Rodez
 Église Saint-Amans de Cadayrac, Salles-la-Source

Hérault 
 Chapelle Saint-Amans, Lunas
 Église Saint-Amans, Pouzols

Lot-et-Garonne 
 Église Saint-Amans, Saint-Sardos

Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Amans, à Montauriol

Tarn-et-Garonne 
 Église Saint-Amans-le-Vieux, Caylus, 
 Église Saint-Amans, Espinas
 Église Saint-Amans, Laguépie
 Église Saint-Amans, Lauzerte
 Église Saint-Amans-de-L'Ursinade, Moissac
 Église Saint-Amans, Saint-Amans-de-Pellagal

Catalunya 

La Selva (província Girona) 

· Església de Sant Amanç - Anglès 

Alt Empordà  (província Girona)

· Ermita de Sant Amanç - Perelada 

Baix Empordà (província Girona) 

· Ermita de Sant Amanç - Sant Feliu de Guíxols 

Segarra (província Lleida) 

· Torrefeta 

Saint-Amans